Le qualificazioni del singolare maschile del BNP Paribas Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ernests Gulbis (Qualificato)
  Michael Russell (ultimo turno)
  Daniel Brands (Qualificato)
  Dmitrij Tursunov (Qualificato)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Ričardas Berankis (ultimo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)
  Guillaume Rufin (ultimo turno, ritirato)
  João Sousa (primo turno)
  Jan Hájek (primo turno)
  Jesse Levine  (ultimo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)

  Guido Pella (Qualificato)
  Steve Darcis (primo turno)
  Flavio Cipolla (primo turno)
  Sergiy Stakhovsky (ultimo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)
  Matthew Ebden (Qualificato)
  Andreas Haider-Maurer (primo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno) 
  Philipp Petzschner (Qualificato)
  Matteo Viola (ultimo turno)
  Vasek Pospisil (Qualificato)

Qualificati 

  Ernests Gulbis 
  Bobby Reynolds
  Daniel Brands
  Dmitrij Tursunov
  Miša Zverev
  Vasek Pospisil

  Matthew Ebden 
  Philipp Petzschner
  Daniel Muñoz de la Nava
  Guido Pella
  Ivo Karlović
  Wayne Odesnik

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2013
ATP World Tour 2013